Le Verrou est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Verrou, tableau de Jean-Honoré Fragonard
 Le Verrou est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1882. 
 Le Verrou, collection de romans policiers.